Castañuelas kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Castañuelas (kommun), Monte Cristi, 
 Castañuelas (ort), Monte Cristi,